Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles – società di gestione del trasporto ferroviario in Spagna dal 1941 al 2004
 Renfe Operadora – società di gestione del trasporto ferroviario in Spagna, nata nel 2005